Kubisch kristalstelsel
 kubisch (wiskunde) heet een derdegraadsvergelijking, bijvoorbeeld de functie